Hans Ehrenberg kan syfta på bland andra:

* Hans Ehrenberg (1883–1958), tysk teolog
 Hans Ehrenberg (1894–1977), tysk mineralog
 Hans Ehrenberg (1922–2004), tysk kärnfysiker